П-20:

 П-20 «Перископ» — советская наземная радиолокационная станция.
 П-20 «Сокол» — крылатая ракета, которая разрабатывалась в ОКБ-240 С.В.Ильюшина в 1956-1960 гг. 
 П-20 «Термит» — противокорабельная ракета, экспортный вариант противокорабельной ракеты П-15.